Velika nagrada Južne Afrike 1975 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1975. Odvijala se je 1. marca 1975.

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 78
| 1:43:17,1
| 3
| 9
|-
! 2
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 78
| + 3,74 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 78
| + 16,92 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Ford
| 78
| + 17,31 s
| 1
| 3
|-
! 5
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 78
| + 28,64 s
| 4
| 2
|-
! 6
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 78
| + 1:03,64
| 16
| 1
|-
! 7
| 23
|  Rolf Stommelen
| Hill-Ford
| 78
| + 1:12,91
| 14
|  
|-
! 8
| 28
|  Mark Donohue
| Penske-Ford
| 77
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 9
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 77
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 10
| 5
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 77
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 11
| 34
|  Guy Tunmer
| Lotus-Ford
| 76
| +2 kroga
| 25
|  
|-
! 12
| 6
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 76
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 13
| 33
|  Eddie Keizan
| Lotus-Ford
| 76
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 14
| 31
|  Dave Charlton
| McLaren-Ford
| 76
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 15
| 14
|  Bob Evans
| BRM
| 76
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! 16
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 71
| Pedal za plin
| 9
|  
|-
! 17
| 27
|  Mario Andretti
| Parnelli-Ford
| 70
| Prenos
| 6
|  
|-
! NC
| 21
|  Jacques Laffite
| Williams-Ford
| 69
| +9 krogov
| 23
|  
|-
! NC
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 65
| +13 krogov
| 11
|  
|-
! Ods
| 32
|  Ian Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 55
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 53
| Gorivo
| 12
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 37
| Pregrevanje
| 13
|  
|-
! Ods
| 10
|  Lella Lombardi
| March-Ford
| 23
| Gorivo
| 26
|  
|-
! Ods
| 20
|  Arturo Merzario
| Williams-Ford
| 22
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 18
|  John Watson
| Surtees-Ford
| 19
| Sklopka
| 10
|  
|-
! Ods
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 16
| Hladilnik
| 7
|  
|-
! DNQ
| 30
|  Wilson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 22
|  Graham Hill
| Lola-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Carlos Pace 1'17.200

Formula 1 sezona 1975
1975